Dardanija (država), država i regija
Dardanija (Mala Azija), grad i regija